Михаил Васильевич Дудченко (р. 1 марта 1958) — казахстанский тренер, Заслуженный тренер Республики Казахстан.

Биография 
М.В. Дудченко занимался лыжными гонками и биатлоном. Мастер спорта СССР.

После окончания в 1982 году Алма-Атинского ИФК работает тренером. В настоящее время – старший тренер сборной Казахстана по биатлону.

Ученики: Инна Можевитина, Ольга Дудченко, Ян Савицкий, Сергей Наумик, Александр Трифонов, Вадим Иванов.

Семья 
 Жена — Татьяна Васильевна Дудченко, бывшая лыжница, заслуженный деятель спорта Республики Казахстан.
 Дочь — Ольга Полторанина, мастер спорта Республики Казахстан международного класса.

Ссылки 
Заслуженные тренеры Республики Казахстан
 М.В. Дудченко на biathlon.kz
 Биатлон с перерывом на декрет  «Караван» от 14.12.2012